Tuomaansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Tuomaansaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,11, long 28,11),  (7 ha)
2. Tuomaansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,07, long 26,73),  (0 ha)
3. Tuomaansaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,58, long 26,79),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar